T-33 – prototypowy radziecki czołg pływający
 T-33 („Korałł”) – radziecki trałowiec z czasów II wojny światowej 
 T-33 Shooting Star - amerykański samolot treningowy